Алекса́ндр Васи́льевич Степа́нов:
 Степанов, Александр Васильевич (1845—1887) — русский юрист. Степанов, Александр Васильевич (1872—1946) — русский советский химик-органик.
 Степанов, Александр Васильевич (1901—1985) — генерал-майор авиации, начальник штаба 7-й и 9-й воздушных армий.
 Степанов, Александр Васильевич (1908—1972) — советский физик.
 Степанов, Александр Васильевич — главный инженер Смоленского автоагрегатного завода, лауреат Государственной премии СССР.